Анже́ () — многозначный термин.

 Анже — главный город департамента Мен и Луара на западе Франции.
 Анже — округ во Франции, один из округов в регионе Страна Луары.
 «Анже» — французский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Анжу
 Аньер